Scratch (z ang.), transl. skrecz – wyraz oznaczający „[za]drapać”, „[za]drasnąć”, „[za]rysować”, również „[za]drapanie”, „[za]draśnięcie”, „[za]rysowanie”); może odnosić się do każdego z poniższych pojęć:
 scratch, skrecz – dźwięk powstający poprzez "drapanie" płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a.
 scratch, skrecz (niepopr. „krecz”) – przerwanie rozgrywki tenisowej skutkującej wygraną przeciwnika, zwykle w wyniku kontuzji.
 Scratch – jedna z dyscyplin kolarstwa torowego
 Scratch – film dokumentalny z 2001 roku o scratchowaniu i kulturze hip-hopowej
 Scratch – wizualny język programowania i serwis społecznościowy opracowany w Massachusetts Institute of Technology

Przypisy